Levinsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Levinsohn (* 1959), südafrikanischer Filmproduzent
 Georg Levinsohn (1867–1935), deutscher Augenarzt
 Isaak Bär Levinsohn (1788–1860), hebräischer Schriftsteller
 James A. Levinsohn (* 1958), Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch
 Levinson
 Lewinsohn
 Lewisohn
 Lebensohn